Това е списък на страните (независимите държави и зависимите територии), подредени по население.

Вижте също 
 Списък на страните по света

Бележки

Външни препратки 
 Бюро за преброяване на населението на САЩ
 Евростат
 Нарастване населението на света в реално време
 Национален статистически институт на България
 Национален статистически институт на Грузия
 Световен справочник на ЦРУ
 Публикация на ООН „Перспективите за световното население“
 Статистически институт на Австралия
 Статистически институт на Канада
 Статистически институт на Франция
 Статистически отдел за развитие на Секретарията на Тихоокеанската общност
 Статистически институт на Тайван (Република Китай)
 Статистически институт на Андора 
 Статистически отдел по преброяване на населението на Хонконг

Население
Списъци на страни
Демографски сравнения на страните